Repentance (ravvedimento in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
Repentance, film del 1914 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
Repentance, film del 1916 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
Repentance, film del 1922 diretto da Edward Gordon
Repentance, film del 1995 diretto da Ben Brunkhardt
Repentance - Troppo tardi (Repentance), film del 2013 diretto da Philippe Caland

Musica 
 Repentance  – EP dei Paramaecium del 1997
 Repentance  – album di Esham del 2003
 Repentance  – traccia dell'album Systematic Chaos dei Dream Theater del 2007
 Repentance  – traccia dell'album Thrash You degli Abandoned del 2007
 Repentance  – album di Lee Perry del 2008

Televisione 
 Repentance  – episodio della seconda stagione di Poltergeist
 Rimorso (Repentance) – episodio della settima stagione di Stark Trek: Voyager

Videogiochi 
 Repentance  – ultimo capitolo del 2021 del videogioco The Binding of Isaac